Charpy ist der Name von 

 Augustin Georges Albert Charpy (1865–1945), französischer Techniker und Entwickler des Kerbschlagbiegeversuchs
 Charpy-Kerbschlagzähigkeit
 Charpy-Schlagzähigkeit